Стоуэлл, Белинда (род. 1971) — австралийская яхтсменка
 Стоуэлл, Тина (род. 1967) — британская женщина-политик
 Стоуэлл, Остин (род. 1984) — американский актёр
 Стоуэлл, Флоренс (1869—1936) — британская исследовательница античной филологии